Arv kan syfta på:

 Arv ‒ överlåtelse av egendom, titlar, skulder och så vidare från en avliden person till dess arvingar enligt arvsrätt och/eller testamente
 Arv (genetik) ‒ överföring av arvsmassa från en individ till dess avkomlingar
 Kulturarv ‒ överföring av kulturella egenskaper från en äldre kultur till en yngre
 Arv (programmering) ‒ en teknik inom objektorienterad programmering
 Arvsläktet - släkte inom familjen nejlikväxter
 Våtarv ‒ en nejlikväxt Stellaria media
 Arv: tidskrift för nordisk fornminnesforskning ‒ en tidskrift